Salguera puede referirse a:
El nombre común de la planta Rhamnus frangula.
El nombre común de la planta Salix alba.
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta Salix cantabrica.
El nombre común de la planta Salix caprea.
El nombre común de la planta Salix eleagnos.
El nombre común de la planta '''''Salix purpurea.